Moru kan syfta på:
Morufolket, en folkgrupp i Sydsudan
Desa Moru, en administrativ by i Indonesien